Le Kef est un nom de bataille notamment porté par :
 Bataille du Kef (1694) ;
 Bataille du Kef (1705) ;
 Bataille du Kef (1756).